Jabotinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Eri Jabotinsky (1910–1969), israelischer Zionist und Politiker
 Wladimir Zeev Jabotinsky (1880–1940), russischer Zionist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Schabotinski